

Toponymes 
 France :
 Rue des Anglais, rue de la ville de Paris ()

 Belgique :
 Rue des Anglais, rue de la ville de Liège